Broughtonia može označavati:
 Broughtonia (Animalia), rod Orthoptera iz porodice Tettigoniidae.
 Broughtonia (Plantae), broftonija, biljni rod iz porodice Orchidaceae.